Faculdade de Engenharia São Paulo
 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP)
 Fundação Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro (FESP-RJ)
 Fundação de Estudos Sociais do Paraná (FESP)
 Fundação de Ensino Superior de Pernambuco (FESP) — antiga denominação da Universidade de Pernambuco
 Faculdade de Ensino Superior da Paraíba (FESP)
 Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP) — unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais
 Fundação Especial de Saúde Pública (FESP)
 Força especial (FEsp)

Desambiguações de siglas